

Geografia 
 Francia
 Colombey-les-Belles – comune nella regione del Grande Est
 Colombey-les-Deux-Églises – comune nella regione del Grande Est

Altro 
 Battaglia di Borny-Colombey – scontro tra eserciti francese e prussiano avvenuto nel 1870